

Personnalités 
 Kitten Natividad (1948-2022), actrice mexicaine
 Natividad Barroso (1937-), chercheuse vénézuélienne

Lieux 
 Natividad est une municipalité aux Philippines
 Natividade da Serra est une municipalité au Brésil

Homonymie de toponyme